«Дом призраков» — жилой дом или иное здание, принимаемое за населённое бестелесными духами умерших.
 «Дом призраков» (Haunted) — британский мистический триллер 1995 года режиссёра Льюиса Гилберта.
 «Дом призраков 3D» (Haunted — 3D) — индийский фильм ужасов 2011 года режиссёра Викрама Бхатта.
 «Дом призраков» (Haunted) — американский фильм ужасов 2014 года режиссёра Виктора Сальва.
 «Дом призраков» (Ghost House)  — тайско-американский фильм ужасов 2017 года режиссёра Рича Рэгсдейла.

 «Дом с призраками» (The Haunted House) — мультфильм Уолта Диснея 1929 года.

См. также